L’Haliotis (ou abalone) est le nom d'un mollusque marin.
 L’Haliotis est un bateau affrété par Ifremer pour l'étude de la zone côtière.